The New Stenographer – film del 1908 diretto da Bannister Merwin
 The New Stenographer – film del 1911 diretto da George D. Baker
 The New Stenographer – film del 1914 diretto da Wilfred North